Setge de Tudela (842) durant la Revolta de Mussa ibn Mussa
 Batalla de Tudela (942) entre les tropes del Regne de Pamplona i el Califat de Còrdova
 Setge de Tudela (1087) durant el regnat de Sanç I d'Aragó i Pamplona
 Atac a Tudela (1283) durant la Croada contra la Corona d'Aragó
 Batalla de Tudela (1808) entr les tropes del Primer Imperi Francès i les del Regne d'Espanya